Алексе́й Гле́бович Кузнецо́в (род. 14 мая 1941 года, Москва) — советский и российский актёр, режиссёр, театральный педагог, профессор кафедры сценической речи театрального института имени Бориса Щукина, заслуженный артист РСФСР (1985), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010).

Биография 
Родился 14 мая 1941 года в Москве. В 1964 году окончил театральное училище (вуз) им. Б. В. Щукина (педагог — А. А. Орочко) и в том же году был принят в труппу Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, где работает до сих пор. Обладает хорошими вокальными данными и владеет игрой на гитаре.

В кино дебютировал в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости», с тех пор сыграл более тридцати киноролей в кино и на телевидении, в том числе главную роль в фильме «Зелёный огонёк». Наибольшей известностью среди киноролей Кузнецова пользуется роль английского герцога Бекингэма в трёхсерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Режиссёр картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич сказал об этой работе следующее: «К чести Алексея Кузнецова следует заметить, что из него получился прекрасный Бекингэм. Это один из моих любимых образов». В памяти многих зрителей Кузнецов известен как Кирсанов-старший из фильма «Отцы и дети». Среди последних киноработ — роли в картинах «Брак по завещанию» и «Обрыв».

В 1967 году был приглашён на кафедру мастерства актёра в качестве преподавателя, а в 1995 году — на кафедру сценической речи педагогом по художественному чтению.

Озвучивал некоторые роли и в компьютерных играх, таких как «Heroes of Might and Magic V», «World of Warcraft: Wrath of the Lich King», «Lionheart: Legacy of the Crusader», «The Elder Scrolls V: Skyrim». Ученики Кузнецова А. Пискунов, А. Олешко, С. Бурунов, Дм. Пахомов, Д. Шевченко и др. неоднократно становились победителями Межвузовского конкурса чтецов имени Я. М. Смоленского и Всероссийского студенческого конкурса чтецов имени В. Н. Яхонтова (Санкт-Петербург).

Семья 
Мать — актриса Ольга Германовна Ленская (19 сентября 1909 — 6 декабря 1976). В 1925 году окончила студию при Московском театре импровизации «Семперантэ». Снималась в фильмах: «Медвежья свадьба» (1926), «Соперницы» (1928), «Хромой барин» (1928), «Матрос Иван Галай» (1929), «Кто виноват?» (1930), «Изменник Родины» (1933), «Конец полустанка» (1935), «Большая земля» (1944), «Кубанские казаки» (1949), «Доверие» (1972) и др.

Отец Глеб Петрович Кузнецов (11 февраля 1903 — 29 сентября 1966). В 1928 году окончил актёрское отделение ГТК. Участник Великой Отечественной войны. С 1945 — директор картин киностудии Мосфильм. Начальник съёмочной бригады в фильме «Карьера Рудди» (1934). Директор фильмов «Свинарка и пастух» (1941), «Каменный цветок» (1946), «Старинный водевиль» (1946), «Мичурин» (1948), «Третий удар» (1948), «Кубанские казаки» (1949), «Пржевальский» (1951), «Анна Каренина» (1953), «Егор Булычев и другие» (1953), «Опасные тропы» (1954), «Илья Муромец» (1956), «Судьба человека» (1959), «Иваново детство» (1962), «Председатель» (1964), «Дети Дон Кихота» (1965), «Железный поток» (1967).

Брат — Александр Кузнецов (31 марта 1930—1999), художник. В 1957 году окончил Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С 1961 года — художник-постановщик киностудии «Мосфильм». Работал над фильмами: «Иван Рыбаков» (1961); «Пропало лето» (1963); «Остров колдун» (1964); соавтор Ролана Быкова — «Айболит-66» (1966); «Морские рассказы» (1967); «Первая девушка» (1968); «Последние каникулы» (1969); «Телеграмма» (1971); «По собственному желанию» (1973); «Автомобиль, скрипка и собака клякса» (1974); «Додумался, поздравляю!» (1976); «По семейным обстоятельствам» (1977); «Версия полковника Зорина» (1978); «Люди в океане» (1980); «В последнюю очередь» (1981); «Трое на шоссе» (1983); «Черная стрела» (1985); и др.

Роли в театре 
 Колоджеро («Великая магия» — Филиппо Э.);
 Моцарт («Моцарт и Сальери» — Пушкин А. С.);
 Роланд («Девушка-гусар» — Кони Ф. А.);
 Труффальдино («Принцесса Турандот» — Гоцци К.);
 Филипп («Серебряный бор» — Эдлис Ю.);
 Эдмонд («Дамы и гусары» — Солин Л.).

Режиссёрские работы в театре 
 Над пьесой «Артём» с А. И. Ремизовой.
 Над пьесой «Старые стены» с А. И. Ремизовой.
 Над пьесой «Выбор» А.Арбузова с Л. В. Варпаховским.
 Над пьесой М.Крлежа «Господа Глембаи» с М.Беловичем.
 Над пьесой Э.де Филиппо «Великая магия» с М.Беловичем.
 Над пьесой Ф.Бордоне «Последние луны» с Р.Туминасом
 «Два часа в Париже» — постановка

Режиссёрские работы на телевидении 
 М.Горький «Женщина с голубыми глазами» — сценарий и постановка
 И.Тургенев «Антропка» — постановка
 Марк Захаров «600 таллеров» — постановка

Роли в кино и на телевидении

Озвучивание

Мультфильмы 
 2009 — День рождения Алисы — пастух / диктор

Компьютерные игры 
 2006 — The Longest Journey — Тобиас Гренсрет

Компакт-диски 
 И. С. Тургенев «Жизнь после смерти» (аудиокнига)
 И. С. Тургенев «Песнь торжествующей любви» (аудиокнига)
 Н. В. Гоголь «Портрет» (аудиокнига)
 Дж. Фаулз «Башня из чёрного дерева» (аудиокнига)
 Два часа в Париже не считая антракта (аудиоспектакль)

Награды и звания 
 Орден Дружбы (10 сентября 2021) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный артист РСФСР (29 октября 1985) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (12 октября 2010) — за заслуги в области искусства
 Благодарность Правительства Российской Федерации (24 апреля 2008) — за активную и плодотворную работу в деле пропаганды русского языка, русской литературы и культуры

Примечания

Ссылки 
 Фотопортрет // Alexeikuznetsov1978.narod.ru

Актёры озвучивания России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова